Een aantal hertogen van Hertogdom Limburg, zie: Lijst van hertogen van Limburg
Slotje Limburg, een slotje te Oosterhout

Zie ook 
Huis Limburg Stirum